Simonius ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Simonius (1855–1920), Schweizer Unternehmer, Oberst, Bankier
 August Simonius (1885–1957), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Johannes Simonius (auch Johann Simon; 1565–1627), deutscher Philosoph
 Simon Simonius (um 1522–1602), italienischer Mediziner
 Theodor Simonius (1854–1931), Schweizer Unternehmer